Karatal kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Qaratal Aūdany, distrikt, Almaty, 
 Karatal, flod, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar